Hodges kan som auktorsförkortning betyda:

 Ronald W. Hodges
 Charles S. Hodges

Robotskapade auktorsförkortningar